PLZ steht für:
 Postleitzahl
 Postleitzahl (Deutschland)
 Postleitzahl (Österreich)
 Postleitzahl (Schweiz)
 Produktlebenszyklus
 Złoty (ISO-4217-Code), Währung der Republik Polen (1950–1994)
 Flughafen Port Elizabeth (IATA-Code), Flughafen von Port Elizabeth, Republik Südafrika

plz steht für:
 please („bitte“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #P
 Paluan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sabah-Sprachen in Nordborneo

PLŽ steht für:
 Považská lesná železnica, historische Waldbahn in der Slowakei

Abkürzung